Wendy Jiménez Infante es el personaje ficticio y principal de la telenovela colombiana "Nadie es eterno en el mundo" de Caracol Televisión. El personaje es interpretado por la actriz y cantante Adriana Bottina.

Descripción

Wendy es una cantante de música popular que surge desde abajo, viene de familia pobre, nunca conoció a su padre y su gran sueño es convertirse en cantante. Con el tiempo, logra entrar a "Discos Santamaría", una empresa disquera, donde conoce y se enamora de Gabriel Caballero (Juan Pablo Posada), el presidente de dicha compañía. 
Ambos entablan una relación llena de amor, pero también salpicada por los celos y la intriga, principalmente por los obstáculos que crea una villana, Silvia Santamaría (Patricia Vásquez) y su aliado, Tyson (Juan Sebastián Caicedo).

Wendy da a luz a una niña, Estrella, quien se convierte en la principal fuerza para lograr sus sueños. Aunque eso no será nada fácil, pues irá a la cárcel injustamente y tendrá que pasar una serie de pruebas para alcanzar la felicidad que tanto anhela.

Curiosidades

El personaje de Wendy Jiménez ha participado en importantes conciertos en Colombia, incluyendo uno organizado por Petrobras en Cali.
El personaje hizo una aparición especial en la telenovela "Pocholo", junto a Guadalupe (interpretada por Sandra Reyes en Nadie es eterno)
También aparece en el show de las estrellas, un popular programa de televisión colombiano donde se presentan afamados cantantes.
Además, ha hecho una gira por todo el país, llevando su concurso El Baile de Wendy, donde niñas de todo el país concursan interpretando los pasos de baile que maneja Wendy en sus presentaciones.

Véase también
Nadie es eterno en el mundo
Adriana Bottina

Enlaces externos
Caracol TV
Los pasos de Wendy Jiménez

Personajes de televisión de Colombia